La Línea Tōzai puede estar haciendo referencia a:

 La Línea Tōzai perteneciente al Metro de Tokio.
 La Línea Tōzai del Metro de Kioto.
 La Línea Tōzai del Metro de Sapporo.
 La Línea Tōzai (JR), una línea de ferrocarril metropolitano en Osaka operado por la West Japan Railway Company (JR West).